bryła geometryczna
 cylinder, w którym porusza się tłok silnika, siłownika, sprężarki lub pompy
 cylinder (kapelusz)
 cylinder w twardym dysku 
 cylinder miarowy – naczynie laboratoryjne